Kloster Marienthal steht für:

 Kloster Marienthal (Ahr), Augustinerinnenkloster in Dernau, Rheinland-Pfalz
 Kloster Marienthal (Eckartsberga) in Eckartsberga, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Kloster Marienthal (Geisenheim), Franziskanerkloster in Marienthal, Hessen
 Kloster Marienthal (Haguenau), Kloster und Kirche Unsere Liebe Frau zu Marienthal bei Haguenau, Elsass
 Kloster Marienthal (Hamminkeln), Karmeliterkloster (ehemaliges Augustinereremiten) in Hamminkeln, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Mariental (Mariental) bei Helmstedt in Niedersachsen
 Kloster Marienthal (Luxemburg), Dominikanerinnenkloster im Eischtal
 Kloster Marienthal (Münster), Kloster des Frauenordens der Heiligsten Herzen Jesu in Münster, Nordrhein-Westfalen, siehe LWL-Klinik Münster#Geschichte
 Kloster Marienthal (Netze), Zisterzienserinnenkloster im Ortsteil Netze von Waldeck, Hessen
 Kloster Marienthal (Norden), Benediktinerkloster in Norden, Niedersachsen
 Kloster Marienthal (Oslavany), Zisterzienserinnenkloster in Oslavany, Tschechien
 Kloster Marienthal (Pfalz), Prämonstratenserinnenkloster in Marienthal, Rheinland-Pfalz
 Kloster St. Marienthal, Zisterzienserinnenabtei bei Ostritz, Sachsen
 Kloster Marienthal (Sornzig), Zisterzienserinnenkloster im Ortsteil Sornzig von Mügeln, Sachsen
 Kloster Marienthal (Westerwald), ehemaliges Franziskanerkloster im Ortsteil Marienthal von Seelbach, Rheinland-Pfalz
 Karmelitinnenkloster Marienthal, Karmel in Marienthal (Haguenau) in Frankreich

Siehe auch:
 Kloster Mariental
 Kloster Mariendaal
 Kloster Mariëndaal, Prämonstratenkloster Walcheren, Provinz Zeeland, Niederlande